Jan-Peter Tewes (1968), een Duitse hockeyer
 Stefan Tewes (1967), een Duitse hockeyer